Smalby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Smalby (Aså-Melholt Sogn) – en bebyggelse i Aså-Melholt Sogn
 Smalby (Biersted Sogn) – en bebyggelse i Biersted Sogn
 Smalby (Horsens Sogn) – en bebyggelse i Horsens Sogn
 Smalby (Karleby Sogn) – en bebyggelse i Karleby Sogn
 Smalby (Nørre Vedby Sogn) – en bebyggelse i Nørre Vedby Sogn
 Smalby (Stadager Sogn) – en bebyggelse i Stadager Sogn
 Smalby (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn
 Smalby (Vestenskov Sogn) – en bebyggelse i Vestenskov Sogn